raj katonai egység
 Raj település Romániában